Bătălia de la Rarancea se poate referi la:
 Bătălia de la Rarancea (1915)
 Bătălia de la Rarancea (1918)

Dezambiguizare